Åslund är ett svenskt efternamn. Det bärs av cirka 2400 personer i Sverige (januari 2014).

Några personer som bär efternamnet Åslund (eller varianten Åhslund) är:

 Acke Åslund (1881–1958), målare, tecknare och grafiker
 Anders Åslund, diplomat
 Anders Åslund (fotbollsspelare), fotbollsspelare
 Bengt Åhslund, militär
 Elis Åslund, konstnär, bror till Helmer Åslund och Frida Åslund
 Fredrik August Åslund
 Frida Åslund, författare, syster till Elis Åslund och Helmer Åslund
 Helmer Osslund, målare, hette ursprungligen Åslund, bror till Elis Åslund och Frida Åslund
 Lars-Göran Åslund, längdskidåkare
 Martin Åslund, fotbollsspelare, son till Sanny Åslund
 Moje Åslund (1904–1968), direktör, reklamkonstnär och teaterdekoratör
 Nils Åslund, professor i fysik
 Per Åslund, ishockeyspelare
 Sanny Åslund, fotbollsspelare, far till Martin Åslund

Svenska efternamn